Щасливчик Люк — серія коміксів бельгійського художника Моріса де Бевер, уперше опублікувана 1947 року.

Фільми 

 «Щасливчик Люк» — італійський фільм 1991 року, режисер Теренс Гілл.
 «Щасливчик Люк» — французько-аргентинський фільм 2009 року, режисер Джеймс Ют.